Santorsola – cognome italiano
 Davide Santorsola – pianista e compositore italiano